Адриан V (, в миру — Оттобоне Фиески, граф Лаваньи, ; ок. 1205 — 18 августа 1276) — Папа Римский с 11 июля по 18 августа 1276 года. Его не успели посвятить ни в епископы, ни даже в священники, поэтому формально он не был Римским епископом; тем не менее, считается законным папой.

Биография 
Оттобоне принадлежал к купеческой семье Лигурии, Фьески, графов Лаваньи.

Свою первую значимую должность он занял в 1243 году, когда стал папским капелланом. Впоследствии он получил несколько бенефициев, став архидиаконом в Болонье (1244) и Парме (1244/1248-1255), каноником и деканом кафедрального собора в Реймсе (1243—1250), каноником и деканом собора в Пьяченце (ок. 1247) и каноником кафедрального собора в Париже (1244/1245-1270). В декабре 1251 года он был произведен в кардиналы-дьяконы с титулярной диаконией Сант-Адриана своим дядей, папой Иннокентием IV. В мае 1259 назначен архипресвитером папской Либерийской базилики.

Оттобоне был послан в Англию в 1265 году папой Климентом IV в качестве посредника между королём Генрихом III и его баронами, а также чтобы проповедовать идею крестовых походов. Он оставался там в течение нескольких лет как папский легат. Его дипломатический статус был таков, что его имя было отмечено в самой старой сохранившейся части английского статутного права, «Статуте Мальборо» 1267 года, где упомянут «Оттобон, в то время легат в Англии». В апреле 1268 года он издал ряд канонов, которые лежали в основе церковного права в Англии вплоть до Реформации XVI века.

Оттобоне даже стал дальним родственником Генриха III — его сестра вышла замуж за Томаса II Савойского, который был двоюродным братом жены Генриха, Элеоноры Прованской.
	
Под влиянием Карла Анжуйского Оттобоне был избран папой римским, но умер в Витербо 18 августа 1276 года от болезни, так и не будучи посвященным в сан. Он похоронен в церкви Сан-Франческо-алла-Рокка в Витербо. Адриан V был третьим папой в «Год четырёх пап» — 1276-й.

Адриан аннулировал буллу Григория X о проведении папских конклавов, но умер прежде, чем принял новые нормативные акты.

В «Божественной комедии» Данте встречает дух Адриана в Чистилище, в круге скупцов, где Адриан искупает свой грех мирских амбиций («Чистилище» XIX, 88-145).

Литература 
 
 Howell, Margaret (1998). «Eleanor of Provence: Queenship in 13th Century England», p. 154. Blackwell Publishing, Malden Massachusetts. ISBN 0-631-17286-6;
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). «Adrian». Encyclopædia Britannica 1 (11th ed.). Cambridge University Press. p. 216;
 Maxwell-Stuart, P. G. Chronicle of the Popes: The Reign-by-Reign Record of the Papacy from St. Peter to the Present, Thames & Hudson, 2002, p. 117—118. ISBN 0-500-01798-0.

Примечания

Ссылки 

Оттобоне
Кардиналы Иннокентия IV
Персонажи «Божественной комедии»
Персоналии:Генуэзская республика